Rajon Komintern (russisch Коминтерновский район/Kominternowskyj rajon, ukrainisch Комінтернівський район/Kominterniwskyj rajon) bezeichnet:
 Rajon Komintern (Woronesch), Stadtrajon in Woronesch, Russland 
 ehemaliger Stadtrajon in der Stadt Charkiw, Ukraine, siehe Rajon Sloboda,